Фёйе, Октав (Octave Feuillet, 1821—1890) — французский писатель.
 Фёйе, Рауль-Оже (Raoul-Auger Feuillet; 1660—1710) — французский балетмейстер.
 Фёйе де Конш, Феликс-Себастьен (Félix-Sébastien Feuillet de Conches; 1798—1887) — французский дипломат, писатель и коллекционер.

Примечания